Чемпионат России по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл 3 и 4 апреля 2014 года на катке Ледовый дворец «Уральская молния» в Челябинске, Россия.

Итоговая классификация

Мужчины

Женщины 

DQ — дисквалификация

DNS — снялась с соревнований

Ссылки 
 Результаты на сайте Speedskating.ru

Чемпионаты России по конькобежному спорту
Апрель 2014 года
2014 год в конькобежном спорте
Чемпионаты России в 2014 году
Спортивные соревнования в Челябинске